Аллерхайлиген-бай-Вильдон () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
Был образован в 1968 из посёлков Файтинг и Аллерхайлиген.

Входит в состав округа Лайбниц.  . Официальный код — 61001.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Фельгичер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 местный блок: 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии